Рувер:
 Рувер (река) — река в Германии.
 Управление Рувер — управление в Германии.